Freindlich () ist der Familienname folgender Personen:

 Alissa Brunowna Freindlich (* 1934), russische Schauspielerin und Sängerin
 Bruno Arturowitsch Freindlich (1909–2002) sowjetischer Schauspieler, Vater von Alissa Freindlich

Siehe auch:
 Freundlich